Christof Antoon Bekker (1830-1895), muziekmeester in Bolsward, Den Helder en Kampen (1)
Christof Antoon Bekker (1863-1939), muzikant te Kampen, zoon van bovenstaande (2)
ook: Christoff Antoon Bekker (Gouda, 1851 - Velp, 1925), zoon van Johannes Henderikus Bekker (broer van 1)